Vend Om ist der Name folgender geografischen Objekte in Grönland:

 Vend Om (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik
 Vend Om (Meeresstraße), Meeresstraße im Distrikt Ammassalik